Koaliční války je souhrnné označení sedmi etap válečných tažení na území Evropy v průběhu let 1792–1815.

Tažení lze také zhruba rozdělit na:
 Francouzské revoluční války (1792–1802): první a druhá koalice;
 Napoleonské války (1800–1814), mezi něž mohou být zahrnuty například Napoleonovo ruské tažení (1812) a německé války za svobodu (1813–1815): druhá až šestá koalice;
 Válečné události Sto dnů po Napoleonově návratu z vyhnanství (1815): sedmá koalice.